«Daybreak» (o «Daybreaks», «Day Break») puede referirse a:

Cine y televisión 
 Daybreak (1918), película muda.
 Daybreak (El nuevo día)) (1931), película con Ramon Novarro.
 Daybreak (1948), película de Compton Bennett, con Ann Todd.
 Day Break (2006), serie de televisión.
 Daybreak (2010-), programa de televisión, de ITV, Reino Unido.
 Daybreak (2012), programa de televisión. 
 Daybreak (2019) serie de Netflix.

Música 
Álbumes
 Daybreak (2007), álbum de The Ganjas.
Canciones
 "Daybreak" (1976), canción de Barry Manilow.
 "Daybreak" (2001), canción de Ayumi Hamasaki.

Cine 
 Daybreak (1964), película dirigida por Tetsuji Takechi.
 Daybreak (1981), película dirigida por Tetsuji Takechi.
 Daybreak (1964), película protagonizada por Buster Keaton.